Невдубстро́й:
 Невдубстрой — название Кировска (Ленинградская область) до 1953 года
 Невдубстрой — станция Октябрьской железной дороги